Dominante bezeichnet:

 Dominante, Begriff der Musiklehre
 Dominante-Preis, bayerischer Literaturpreis
 Dominante (Almanach), eine halbjährliche mehrsprachige Publikation für Literatur und Kunst
 Dominante (Psychologie)

Siehe auch
 Dominanz
 Dominante Strategie